Blänkan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Blänkan (Hammarland, Åland), 
 Blänkan, Korpo, Åboland,

Se även
Blinkan

Robotskapade Finlandförgreningar